Emilia Secunda Antwerpiana van Nassau (Antwerpen, 9 december 1581 - Burg Landsberg, 28 september 1657) was de zesde en jongste dochter van Willem van Oranje en diens derde echtgenote Charlotte van Bourbon.

Emilia Antwerpiana trouwde met Frederik Casimir van Palts-Landsberg. Zij was het laatst overlevende kind van Willem van Oranje en stierf in 1657 op 75-jarige leeftijd. Ze werd begraven in Meisenheim

Huwelijk
Uit het huwelijk zijn drie kinderen geboren:

Referenties

Huis Oranje
Nassau-, Em